Бори́с Никола́евич Ага́пов:
 Агапов, Борис Николаевич (1899—1973) — русский советский писатель, поэт и киносценарист.
 Агапов, Борис Николаевич (род. 1946) — российский политик, бывший вице-президент Ингушетии, член Совета Федерации.